En mai, fais ce qu'il te plaît peut faire référence à :
 En mai, fais ce qu'il te plaît, un film de Pierre Grange, sorti en 1995 ;
 En mai, fais ce qu'il te plaît, un film de Christian Carion, sorti en 2015.
 En mai, fais ce qu'il te plaît, un livre de Maurice Grimaud, préfet de police en poste lors de Mai 68.